Бахнарские языки — группа, состоящая примерно из тридцати австроазиатских языков с общим числом носителей около 700 000 (носители живут во Вьетнаме, Камбодже и Лаосе.  отмечает, что бахнарские и катуйские языки становятся ближе к мон-кхмерским при географическом приближении, вне зависимости от группы; с другой стороны, у бахнарских и катуйских нет общих приобретений, означающих, что они относятся к одной ветви австроазиатских языков.

Языки 
Разнородность бахнарских языков предположительно означает, что они разошлись около I в. н. э. В северных бахнарских языках имеются два контрастирующих регистра — чистая и придыхательная фонация, а в языке седанг вторая превратилась в скрипучую.

Сидуэлл предлагает черновое деление бахнарских на четыре ветви/группы:

 Западнобахнарские:
 : , , ;
 ;
 : тхэ, сок, , ;
 : лавех, крунг, кравет.
 Центральнобахнарские:
  (также кассанг);
 .
 Центрально-южные бахнарские:
 тампуон;
 ;
 Южнобахнарские:
 ;
 срэ;
 ;
 мнонг.
 Севернобахнарские
 , ;
 ;
 котау
 ;
 
 хрэ;
 ;
 ;
 , рмам.
 Восточнобахнарские:
 .

Северобахнарские 
Северобахнарские языки представляют собой диалектный континуум, распространённый к северу от чамских языков. Седанг и хрэ — самые крупные языки этой подгруппы со ста тысячами носителей каждый.

Другие северобахнарские слишком плохо известны для более подробной классификации, в частности, дуан и катуа.

Западнобахнарские 
Западнобахнарские также представляют собой диалектный континуум, и, в отличие от остальных бахнарских, западнобахнарские испытывали влияние кхмерского, а не тямского, а также являются членами катуйско-западнобахнарского шпрахбунда
 Западнобахнарские:
 брао-кавет: лаве (брао), крунг, кравет;
 лавен, соу;
 ньяхын;
 ой-тхэ ченг; ой, сок, сапуан, тхэ.

Сидуэлл предположил, что лави отделился первым, а джру-лавен, су и джук вторыми, а остальные составляют отдельную классификационную единицу. У джру и брао по десять тысяч носителей, а у остальных — не более тысячи.

 Западнобахнарские:
 лави
 (ветвь)
 джру-лавен, су, джук;
 (ветвь)
 ньяхын
 сапуан
 ой-ченг
 лаве-брао

Центральнобахнарские 
Центральнобахнарские перемежаются в своём ареале чамскими; у бахнарского, мнонгского и срэ (кохо) более 100 000 носителей.

 Центральнобахнарские языки:
 алак;
 куа;
 талианг (кассанг);
 центрально-южнобахнарские:
 тампуон;
 бахнарский;
 южнобахнарские языки:
 стиенг-тьрау: тьрау, стиенг (було, будэ);
 срэ-мнонг: срэ, мнонг.

Кассанг в Ethnologue указан как катуйский, однако Сидуэлл приводит его в списке бахнарских.

Согласно Сидуэллу, классификация центральнобахнарских языков следующая. Следует принимать во внимание, что позже Сидуэлл классифицировал куа как язык отдельной восточнобахнарской группы.

 Центральнобахнарские языки:
 северно-центральные:
 алак (халак);
 западно-центральные:
 кассенг-талианг
 яэ;
 восточно-центральные:
 куа;
 южно-центральные;
 тампуон;
 бахнарский;
 южнобахнарские языки:
 тьрау;
 срэ;
 ма
 стиенг;
 мнонг.

Примечания

Литература 
 Jacq, P., & Sidewell, P. (2000). A comparative West Bahnaric dictionary. Languages of the world, 21. München: LINCOM Europa. ISBN 3-89586-558-3
 Sidwell, Paul (2000). Proto South Bahnaric: a reconstruction of a Mon-Khmer language of Indo-China. Pacific Linguistics, 501. Canberra: Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University. ISBN 0-85883-444-8
 Sidwell, Paul (2003). A Handbook of comparative Bahnaric, Vol. 1: West Bahnaric. Pacific Linguistics, 551. Canberra: Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University.
 Smith, K. D. (1972). A phonological reconstruction of Proto-North-Bahnaric. Language data: Asian-Pacific series, no. 2. Santa Ana, Calif: Summer Institute of Linguistics.

Ссылки 
 Классификация австроазиатских языков SEALang 
 Бахнарские языки
 Дерево бахнарских языков  на Ethnologue

Бахнарские языки
Языки Камбоджи
Языки Лаоса
Языки Вьетнама